Mike Bryan e Lisa Raymond hanno battuto in finale Bob Bryan e Katarina Srebotnik 7-6(9), 7-6(1).

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Rennae Stubbs (primo turno)
 Mike Bryan /  Lisa Raymond (campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Elena Lichovceva (secondo turno)
 Kevin Ullyett /  Daniela Hantuchová (secondo turno)

 Wayne Black /  Cara Black (quarti di finale)
 Donald Johnson /  Kimberly Po-Messerli (quarti di finale)
 David Rikl /  Janette Husárová (primo turno)
 Mark Knowles /  Elena Bovina (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2002